Арами́ль — топоним в Свердловской области России.

Населённые пункты 
 Арамиль — город в Сысертском районе, административный центр Арамильского городского округа.
 Арамиль — посёлок в Сысертском районе, в составе Арамильского городского округа.

Железнодорожные станции 
 Арамиль — станция Свердловской железной дороги в посёлке Арамиль.
 Арамиль — название станции Сысерть Свердловской железной дороги до 1963 года.

См. также 

 Арамилка
 Арамильская волость
 Арамильский городской округ
 Арамильский район
 Арамильский тракт